Callahan peut désigner :

Patronyme 

 
 Coreene Callahan, auteure canadienne
 Gene Callahan (1923-1990), chef décorateur et directeur artistique américain
 James Hughes Callahan (1814-1856), soldat américain durant la révolution texane
 James T. Callahan (souvent crédité James Callahan), acteur américain
 Jamie Callahan (1994-), joueur de baseball américain
 Joseph Callahan, acteur américain du cinéma muet
 
 Ryan Callahan (né en 1985), joueur américain de hockey sur glace
 Sophia Alice Callahan (1868-1894), romancière et enseignante
 Steven Callahan (né en 1952), auteur américain, architecte naval, inventeur et navigateur

Noms composés 
 Eva LaRue Callahan (née en 1966), actrice américaine
 Mary Callahan Erdoes, banquière américaine

Personnages de fiction 
 Harry Callahan, inspecteur fictif de la police de San Francisco dans les films L'Inspecteur Harry, Magnum Force, L'inspecteur ne renonce jamais, Le Retour de l'inspecteur Harry, L'inspecteur Harry est la dernière cible, interprété par Clint Eastwood
 Nancy Callahan, personnage du comic Sin City de Frank Miller
 Don ou Donald Callahan, personnage du roman Salem de Stephen King figurant également dans le cinquième volume de la série de sept volumes La Tour sombre.

Toponyme 
 Callahan, ville de Floride.